Teatr Mały w Warszawie (1880–1901)
 Teatr Mały w Warszawie (1906–1939)
 Teatr Mały w Warszawie (1945–1950)
 Teatr Mały w Warszawie (1973–2009)